Джикия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джикия, Александр Ролланович (род. 1963) — российский художник.
 Джикия, Валериан Николаевич (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джикия, Георгий Тамазович (род. 1993) — российский футболист.
 Джикия, Давид (род. 1995) — грузинский футболист.
 Джикия, Резо Котеевич (род. 1980) — российский футболист.
 Джикия, Серги (1898—1993) — советский и грузинский учёный филолог, академик.
 Джикия, Шота (род. 1984) — армянский футболист.